Миниатюрной железной дорогой могут называть:
 Садовую железную дорогу — крупномасштабный железнодорожный макет для использования на открытом воздухе 
 Парковую железную дорогу — узкоколейную железную дорогу, использующуюся в качестве аттракциона